Seznam državnih rekordov v smučarskih skokih.

Rekorderji po državah

Glej tudi
 Seznam svetovnih rekordov v smučarskih skokih

Seznami smučarskih skokov
Smučarski poleti